Pilcher ist der Familienname folgender Personen:
 Al Pilcher (* 1969), kanadischer Skilangläufer
 Diane Pilcher (* 19**), US-amerikanische Opernsängerin (Mezzosopran)
 Frederick Pilcher (* 1939), US-amerikanischer Astrofotograf und Astrofotometrist
 John Arthur Pilcher (1912–1990), britischer Botschafter
 John Leonard Pilcher (1898–1981), US-amerikanischer Politiker
 Lydia Dean Pilcher, US-amerikanische Filmproduzentin und Unternehmerin
 Marc Pilcher (1967–2021), britischer Frisör und Maskenbildner
 Percy Pilcher (1866–1899), englischer Erfinder und Luftfahrt-Pionier
 Robin Pilcher (* 1950), britischer Schriftsteller, Sohn von Rosamunde Pilcher
 Rosamunde Pilcher (1924–2019), britische Schriftstellerin

Sonstiges:
 (1990) Pilcher, einen Asteroiden des Hauptgürtels
 Pilcher Peak, Berg im Grahamland, Antarktika